Plaatsen in Bulgarije
Aleksandrovo (Boergas)
Aleksandrovo (Chaskovo)
Aleksandrovo (Jambol)
Aleksandrovo (Lovetsj)
Aleksandrovo (Sjoemen)
Aleksandrovo (Stara Zagora)
Aleksandrovo (Targovisjte)
Aleksandrovo (Veliko Tarnovo)
Plaatsen in Servië
Aleksandrovo (Merošina)
Aleksandrovo (Nova Crnja)
Aleksandrovo (Subotica)